Le nom Venango peut désigner plusieurs lieux aux États-Unis :

Kansas 
 Venango.

Nebraska 
 Venango, village du Nebraska.

Pennsylvanie 
 Venango, borough de Pennsylvanie ;
 le township de Venango, dans le comté de Butler ;
 le township de Venango, dans le comté de Crawford ;
 le township de Venango, dans le comté d'Érié ;
 le comté de Venango.